Сержа́н () — французская фамилия.
 Сержан, Антуан Луи Франсуа (Antoine Louis François Sergent; 1751—1847) — французский художник и политик, член Конвента.
 Сержан, Бернар (Bernard Sergent, род. 1946) — французский историк древнего мира.
 Сержан, Татьяна Юрьевна — оперная певица, драматическое сопрано. Солистка Мариинского театра, приглашённая солистка оперных театров мира.
 Сержио Луис Масиел Лукас (Сержан) — бразильский и азербайджанский игрок в мини-футбол
 Ингеборг Терез Маргерит Сержан (род. 1966) — бельгийская певица и телеведущая.

См. также 
 Сержанов